Špitál může znamenat:
 špitál – středověké, ale i pozdější útulky pro nemocné, přestárlé a chudé

 vrch
 Špitál (Kaznějovská pahorkatina, 404 m) (404,0 m) – vrchol v Kaznějovské pahorkatině, východně od Ledců v okrese Plzeň-sever
 Špitál (Kaznějovská pahorkatina, 410 m) (410,4 m) – vrchol v Kaznějovské pahorkatině, jihovýchodně od Plas v okrese Plzeň-sever